Manuel Fernández Castrillón (1780-1836), um major-general no exército mexicano do século XIX.
Manuel Fernández Muñiz (1986-), um futebolista espanhol.